Сен-Роме́н-ла-Мотт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 80 км на північний захід від Ліона, 80 км на північний захід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 574 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1553,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Франсуа Бійу — французький політик.

Посилання 

 Сен-Ромен-ла-Мотт на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-ла-Мотт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-ла-Мотт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-ла-Мотт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-ла-Мотт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара